Součást je věc funkčně či právně spojená s věcí hlavní. Mírně se však mohou lišit technické a právní významy slova v konkrétních použitích. Mnohdy je možné považovat za synonymní též slova část nebo díl, v konkrétních terminologiích však mohou mít specifické významy.   
 součástka, díl technického zařízení
 součásti počítače
 součásti jízdního kola
 součást (právo)
 součást dráhy
 součást pozemní komunikace

Související články 
 Část
 Díl
 Příslušenství

Externí odkazy